O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1971 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 20ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Este campeonato foi dividido em duas fases: a primeira consistia em turno e returno: os dois últimos iriam a uma repescagem com outros quatro times do Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1971 - Segunda Divisão O campeão era classificado para a Copa Interclubes UNCAF de 1971.

Participantes

Repescagem
Os clubes "Fegua" e "Escuintla" se juntaram aos clubes da divisão inferior "Juv. Retalteca" e "Juv. Católica" para disputar a repescagem: Juv. Catolica e Escuintla jogarão na primeira divisão; os outros vão jogar a segunda divisão (dessa forma o Fegua é rebaixado e os outros permanecem na divisão inferior)

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1971 na Guatemala